Battuta bezeichnet

 Battuta (Fechten), eine Schlagweise beim Fechten
 Battuta (Musik), einen Taktschlag in der Musik
 Ibn Battuta (1304–ca. 1368), arabischer Forschungsreisender
 Ibn Battuta (Mondkrater), ein nach diesem benannten Mondkrater

Siehe auch:
 Battuda